John Geddes (1936-), coureur cycliste britannique.
  (1735-1799), évêque écossais
  (1777-1828), homme politique américain
 , journaliste américain.